dawne gminy:
 gmina Oleszno – dawna gmina wiejska, powiat włoszczowski, woj. kieleckie
 gmina Oleszno – dawna gmina wiejska, powiat lipnowski, woj. warszawskie

Zobacz też: gmina Olesno